Trollskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Trollskär (vid Helsingholmen, Kimitoön), Åboland, 
 Trollskär (vid Högsåra, Kimitoön), Åboland, 
 Trollskär, Raseborg, Nyland,

Åland 

 Trollskär (Lumparland, Åland), 
 Trollskär (Vårdö, Åland), 
 Trollskär (Kumlinge, Åland), 

Robotskapade Finlandförgreningar